Aurel (Drôme)
 Aurel (Vaucluse)